Ranghulu Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Fendou (häradshuvudort i Kina, lat 46,64, long 124,86), Heilongjiang, 
 Ranghulu Qu (härad i Kina), Heilongjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar